

Localidades
Taunton (Minnesota)
Taunton (Massachusetts)
Taunton (Somerset)

Desambiguações de topônimos